Клируотер () — имя собственное, часто относящееся к географическим объектам.

Канада 
 Клируотер (графство, Альберта)
 Клируотер (Британская Колумбия)
 Клируотер (Манитоба)
 Клируотер — двойной ударный кратер в Квебеке.

Новая Зеландия 
 Клируотер (озеро)

США 
 Клируотер (округ, Айдахо)
 Клируотер (округ, Миннесота)
 Клируотер (тауншип, Миннесота)
 Клируотер (тауншип, Мичиган)
 Клируотер (тауншип, Небраска)
 Клируотер (Вашингтон)
 Клируотер (Канзас)
 Клируотер (город, Миннесота)
 Клируотер (Миссури)
 Клируотер (Небраска)
 Клируотер (Флорида)
 Клируотер (Южная Каролина)
 Клируотер (горы) — горная система в Айдахо, часть Скалистых гор.
 Клируотер (приток реки Снейк) — река в Айдахо.

См. также 
 Клир
 Уотер